Чемпионат Европы по борьбе 1937 года прошёл раздельно: в мае прошли соревнования по греко-римской борьбе в Париже (Франция), а в октябре — соревнования по вольной борьбе в Мюнхене (Германия).

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Вольная борьба

Медали

Медалисты

Источники 
 FILA Wrestling Database

1937
Чемпионаты Европы в 1937 году
Май 1937 года
Октябрь 1937 года
Международные спортивные соревнования в Париже
Спорт во Франции в 1937 году
Международные спортивные соревнования в Мюнхене
Спорт в Германии в 1937 году
Международные соревнования по борьбе в Германии
Международные соревнования по борьбе во Франции
Чемпионаты Европы во Франции
Чемпионаты Европы в Германии